Aan de EHF Cup 2016/17 nemen handbalverenigingen deel, die zich in het voorafgaande jaar middels de landelijke competities gekwalificeerd hebben. De titelverdediger is het Hongaarse Dunaújvárosi Kohász KA.

Ronde 1 
Aan de 1e ronde namen 42 teams deel. De loting voor de 1e ronde vond plaats op 19 juli 2016 in Wenen. De heen- en terugwedstrijden vonden plaats in het weekend van 9-11 en 16-18 september 2016.

Gekwalificeerde teams

Resultaten

Ronde 2 
Aan de 2e ronde nemen 32 teams deel. De loting voor de 2e ronde vond plaats op 19 juli 2016 in Wenen. De heen- en terugwedstrijden vonden plaats in het weekend van 15-16 en 21-23 oktober 2016.

Gekwalificeerde teams

Resultaten

Zie ook 
EHF Champions League vrouwen 2016/17
EHF Challenge Cup vrouwen 2016/17

Weblinks 
 EHF Cup op de officiële site van de EHF (Engels)

2016
Handbal in 2016
Handbal in 2017
2016